Francesco Corner – doge (1585-1656)
 Francesco Corner – cardinale (1478-1543)
 Francesco Corner – cardinale, vescovo di Treviso (1547-1598)